Гонка с масс-старта на 12,5 километра среди женщин в биатлоне на зимних Олимпийских играх 2014 года прошла 17 февраля с участием 30 спортсменок из 16 стран. Местом проведения гонки стал лыжно-биатлонный комплекс «Лаура». Соревнования начались в 19:00 по местному времени (UTC+4). Чемпионкой предыдущей Олимпиады в этой дисциплине является немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер, которая в 2012 году завершила свою спортивную карьеру.

Победу в гонке одержала Дарья Домрачева, завоевавшая третью золотую медаль на Играх в Сочи и ставшая первой биатлонисткой в истории, которой удалось выиграть три золота в рамках одной Олимпиады. Габриэла Соукалова и Тириль Экхофф завоевали свои первые олимпийские медали.

Результат немецкой биатлонистки Эви Захенбахер-Штеле (4-е место) позднее был аннулирован из-за положительной допинг-пробы. Швейцарка Элиза Гаспарин не смогла завершить гонку.

Медалисты

Соревнование

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте Зимних Олимпийских игр